Еврейское кладбище:

 Еврейское кладбище — кладбище, на котором похоронены евреи в соответствии с еврейской традицией.
 Еврейское кладбище — еврейское кладбище, находящееся в городе Вадовице, Малопольское воеводство, Польша.
 Еврейское кладбище — еврейское кладбище, находящееся в городе Жабно, Тарнувский повят, Малопольское воеводство, Польша.
 Еврейское кладбище — еврейское кладбище, находящееся в городе Кенты, Освенцимский повят, Малопольское воеводство, Польша.
 Еврейское кладбище — иудейское кладбище, находящееся в селе Новы-Жмигруд, Ясленский повят, Подкарпатское воеводство, Польша.
 Еврейское кладбище — еврейское кладбище, находящееся на улице Шпитальной в городе Тарнув, Малопольское воеводство, Польша.
 Еврейское кладбище — киркут еврейской общины, существовавшей ранее в Устшиках-Дольных.